Elliston – città dell'Australia Meridionale
 Elliston –  census-designated place statunitense situato nello stato del Montana
 Elliston – census-designated place statunitense situato nello stato della Virginia